Шнурки:

 Шнурки — верёвки определённой длины и служащие для удержания обуви на стопе.
 Шнурки — посёлок в Славянском районе Донецкой области Украины.